La gare Saint-Roch (prononcé ) peut désigner plusieurs gares ferroviaires françaises :
 la gare de Montpellier-Saint-Roch ;
 la gare de Nice-Saint-Roch ;
 la gare de Saint-Roch (Somme), à Amiens.

Saint-Roch